Lai Vung is de hoofdstad van het Lai Vung-district, in de provincie Đồng Tháp in de Mekongdelta, Vietnam.

Plaats in Vietnam